Escoria hace referencia a:

Escoria (metalurgia), un subproducto formado en algunos procesos de purificación o sedimentación de metales.
Escoria volcánica, varios tipos de materiales volcánicos ricos en vesículas o rugosos y ásperos.
Escoria (música), género nacido en Panamá y con gran popularidad en América Latina, principalmente en Puerto Rico.

Enlaces externos